Granier (plaats), een plaats en voormalige Franse gemeente in het departement Savoie.
 Mont Granier, een berg in de Chartreuse.